Stormy Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Stormy Lake (Wisconsin) im Vilas County
 Stormy Lake (Oregon) im Deschutes County
 Stormy Lake (Alaska) im Kenai Peninsula Borough

in Kanada:
 Stormy Lake (Haliburton County, Ontario)
 Stormy Lake (Kenora District, Ontario)
 Stormy Lake (Parry Sound District, Ontario) (auch Patterson Lake)
 Stormy Lake (Manitoba)